Liu Song - um mesa-tenista chinês naturalizado argentino, bicampeão latino-americano.
Liu-bo - uma arte marcial italiana que tem suas origens em Sicília. 
Liu Chunhong - uma chinesa halterofilista. 
Liu Wei - uma ex-mesa-tenista chinesa. 
Liu Xuan - uma ex-ginasta chinesa. 
Liu Kang - o mais popular personagem fictício da série de jogos Mortal Kombat.
Liu Bei - um grande general da China antiga, da era dos Três Reinos.
Liu Hui - um matemático do estado de Cao Wei durante o período dos Três Reinos da história da China. 
Lucy Liu - uma atriz norte-americana, filha de imigrantes chineses. 
Liu Shaoqi - um político da China.
Liu (DJ) - um DJ brasileiro.

Desambiguação